Космический симулятор (жанр) — жанр компьютерных игр, производный от авиасимуляторов, в котором вместо самолёта присутствует космическое судно, а действие происходит в космосе.
 Космический симулятор — тренажёр космонавта/тренажёр астронавта, который служит для отработки стыковки в ручном режиме, и посадки шатла в ручном режиме.
 Космический симулятор — программа для вычислительных экспериментов в астрофизике и космогонии. Например, моделирование процесса аккреции в двойной системе из белого карлика и красного гиганта, заполнившего полость Роша.